Powerball peut faire référence à :
 Powerball, un gyroscope de précision ;
 Powerball, une loterie aux États-Unis ;
 Powerball, un jeu vidéo.